Іртиш (Омськ)
 Іртиш (Павлодар)
 Іртиш (Тобольськ)